

Patronyme 

  dont :
 Nikola Tesla, inventeur et ingénieur américain d’origine serbe ;
 Nikola Tesla, localité de la municipalité de Niška Banja, en Serbie

Autres 
 Tesla, unité d'induction magnétique ;
 Bobine Tesla, machine électrique permettant d'atteindre de très hautes tensions ;
 Tesla, un groupe de rock californien ;
 Tesla Inc., une marque américaine d'automobiles électriques ;
 Tesla, un processeur de calcul de la marque Nvidia.
 Le jeu vidéo Command and Conquer : Alerte rouge possède une extension appelée Mission Tesla
 Le jeu vidéo Clash Royale possède une carte appelée Tesla
 Tesla, film américain sorti en 2020 de Michael Almereyda 
 Tesla Pipeline, un pipeline traversant la Grèce, la Serbie, la Bulgarie et la Hongrie.  

Patronyme serbe